Kas eller KAS kan syfta på:

 KAS – en tidigare skola Kustartilleriets stridskola, se Amfibiestridsskolan
 KAS – en segelklubb i Köpenhamn, se Köpenhamns Amatörseglarklubb
 KAS – pengar till arbetslösa personer som ej var medlemmar i någon arbetslöshetskassa 1974-1998, se Kontant arbetslöshetsunderstöd
 Kas (dryck) – en dryck från Pepsico
 Kas (mynt) – mynt präglat i den danska kolonin Tranquebar

Se även
 Kaş – ort i Turkiet